Marc Cantin (1933-1990), médecin et professeur québécois ;
 Marc Cantin (1967-), auteur de littérature d'enfance et de jeunesse ;